

Cinema 
 Tell Me – film del 1970 diretto da Gerhard Ammann

Musica 
 Tell Me – brano di Howlin' Wolf del 1962, dall'album Howlin' Wolf
 Tell Me – singolo dei Rolling Stones del 1964, dall'album The Rolling Stones
 Tell Me... – album di Jimmy Knepper del 1979
 Tell Me – album di Roberta Kelly del 1981
 Tell Me – singolo di Nick Kamen del 1988, dall'album Us
 Tell Me – singolo dei White Lion del 1988, dall'album Pride
 Tell Me – singolo di Hide del 1994, dall'album Hide Your Face
 Tell Me – singolo dei Dru Hill del 1996
 Tell me – brano di Elisa del 1997, dall'album Pipes & Flowers
 Tell Me – singolo di Billie Myers del 1998, dall'album Growing, Pains
 Tell Me – singolo di Melanie B del 2000, dall'album Hot
 Tell Me! – brano di August & Telma, rappresentante dell'Islanda all'Eurovision Song Contest 2000
 Tell Me – singolo di Sandy Mölling del 2004, dall'album Unexpected
 Tell Me – singolo di Diddy feat Christina Aguilera del 2006, dall'album Press Play
 Tell Me – singolo di Darude del 2007, dall'album Label This!
 Tell Me – singolo di Inna del 2014
 Tell Me – singolo di Song Ji-eun del 2017